Гней Клавдий Север (Gnaeus Claudius Severus) може да се отнася за:

 Гней Клавдий Север Арабиан, философ, консул 146 г., баща на консула от 173 г.
 Гней Клавдий Север (консул 173 г.), суфектконсул около 167, консул 173 г., втори брак с Ания Аврелия Галерия Фаустина
 Гней Клавдий Север (консул 235 г.), внук на консула от 173 г.